

События

Африка 
 Беджая становится столицей Хаммадидов (берберской династии) в Алжире.

Азия 
 Весна — печенеги подступают к Хариополю. Сельджуки овладевают многими городами в Азии. Вблизи Русия печенеги громят войско Алексея Комнина, который отступает, собирает воинов и на следующий день разбивает печенегов. Печенеги осаждают Комнина в Цуруле. Ромеи делают вылазку и громят печенегов. Печенеги отходят к Булгарофигу, Комнин возвращается в столицу.
 В Империи Сун, китайский автор Кин Гуан пишет Кан Шу (книгу об шелководстве), где описывает перерабатывающую шёлк машину, позже известную как ремённая передача.
 Приверженцы исмаилита Хасана ибн ас-Саббаха хитростью занимают крепость Аламут к северо-востоку от Казвина. Сам Хасан вступает в крепость 4 сентября. Начало создания независимого низаритского государства, во главе которого до 1124 года находится да’и Дейлема и худжжа (представитель имама) Хасан ибн Саббах.

Европа 
 Поход императора Генриха IV в Италию с целью вмешаться в борьбу между антипапой Климентом III и папой Урбаном II.
 Третья экспедиция альморавидской армии в Аль-Андалус и захват там Тайфских царств: Кордова, Севилья, Гранада, Малага, Альмерия и Ронда. Падение армии Юсуфа ибн Ташфина.
 Трубадуры начинают играть в Провансе.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1090 году
 Альберт Генуэзский, монах-цистерцианец, католический святой.
 Конрад I, герцог Церингенский с 1122 года, ректор Бургундии c 1127 года.
 Фридрих II, герцог Швабии (1105—1147).
 Сигурд I Крестоносец, король Норвегии (1103—1130).
 Бернард Клервоский, французский средневековый богослов, мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво (с 1117 года).
 Вицелин, христианский миссионер, апостол западно-славянского союза племен вагервендов.
 Вильгельм де Мойон, англонормандский рыцарь.
 Никлот, последний независимый князь бодричей (1129—1160) и родоначальник Мекленбургского дома.
 Роберт Глостреский, полководец и руководитель партии сторонников императрицы Матильды в период гражданской войны в Англии 1135—1154 гг.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1090 году
 22 марта — Гарсия (король Галисии)
 16 апреля — Сишельгаита
 15 мая — Исаия (ростовский епископ)
 18 мая — Бертольд I (грецог Швабии)
 26 июня — Яромир (епископ Праги)
 3 июля — Экберт II (маркграф Мейсена)
 Луитпольд (герцог Каринтии)
 Исаакий Печерский
 Михаил VII Дука
 Ричард Фиц-Гилберт
 Сантюль V (виконт Беарна)
 Иоанн III (митрополит киевский и всея Руси)
  («Полное озарение»), буддийский патриарх Вьетнама.

См. также

Примечания